Der schwarze Kanal steht für:

 Der schwarze Kanal, eine Sendung des DDR-Fernsehens (1960–1989)

Nach ihr sind benannt:
 eine Vorgängerband der Berliner Punkband Hard Pop (1979)
 ein Elektronik-Album von Conrad Schnitzler (Auf dem Schwarzen Kanal, 1980)
 ein von West-Berlin aus in die DDR hineinwirkender Vorläufer von Radio Glasnost (1986)
 eine Vorgängerband der Hamburger Rockband Blumfeld (1988)
 eine aus der DDR-Punkband L’Attentat hervorgegangene Leipziger Punk-Band (1989)
 ein Bauwagenplatz in Berlin, siehe Kanal (Wagenplatz) (1991–2016)
 eine Mockumentary mit dem Titel Der schwarze Kanal kehrt zurück (2009)
 eine Kolumne des Journalisten Jan Fleischhauer (seit 2011)
Technik:
 Schwarzer Kanal in der Kommunikationstechnik, siehe Black Channel